Филадельф ( — любящий брата/сестру) — имя древнегреческого происхождения.

Известные носители

Правители эллинистического периода 
 Птолемей II Филадельф — царь Египта в 285—246 годах до нашей эры.
 Аттал II Филадельф — царь Пергама в 159—137 годах до нашей эры.
 Антиох XI Филадельф — соправитель Сирии в 95—92 годах до нашей эры.
 Филипп I Филадельф — соправитель Сирии в 95—83 годах до нашей эры.

Другие носители 
 Величко, Филадельф Кириллович (1833—1898) — русский генерал.
 Забугин, Филадельф Дмитриевич (1884—1972) — русский невропатолог.
 Филадельф (архимандрит) (в миру Константин Иванович Пузина, 1785—1851) — архимандрит кишинёвского Николаевского монастыря.
 Филадельф (священномученик) (ум. в 251 г. н. э.) — итальянский священномученик.

См. также 
 Филадельфия (значения)
 Чубушник ()